Velp steht für:

 Velp (Rheden), Ort in der niederländischen Gemeinde Rheden
 Velp (Fluss), Fluss in Belgien
 Velp (Land van Cuijk), ein Dorf in der Gemeinde Land van Cuijk, in der niederländischen Provinz Noord-Brabant

Siehe auch
 Welp